Ligat Haal 2015/2016 är den 85:e säsongen av Ligat Ha'al sedan den startade 1931, och är Israels högsta division i herrfotboll 2015–2016. Nykomlingar för året är Bnei Yehuda (senaste säsongen i Ligat Ha'al var 2013–2014) och Hapoel Kfar Saba (senaste säsongen i Ligat Ha'al var 2007–2008).

Regerande mästare är Maccabi Tel Aviv.

Lag och arenor

Poängtabell

Externa länkar 
Israels nationella fotbollsförbund (på hebreiska)

Fotboll i Israel
2015 i Israel